Dobiecin est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Dobiecin, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Dobiecin, un village de la gmina de Chynów 
 Dobiecin, un village de la gmina de Mogielnica